Dobra Voda – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Modriča
 Dobra Voda – wieś w Czarnogórze, w gminie Bar
 Dobra Voda – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w gminie Bojnik
 Dobra Voda – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w mieście Jagodina
 Dobra Voda – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w gminie Čaglin
 Dobra Voda – wieś w Chorwacji, w żupanii zadarskiej, w mieście Benkovac